Tumpach může být:

 tombak – slitina mědi a zinku, barvou podobná zlatu
 Tumpach (příjmení)
 Josef Tumpach – český římskokatolický kněz a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
 Tumpach (Jáchyme, hoď ho do stroje!) – vedoucí judistického oddílu ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!